Il Copa Topper 2010 è stato un torneo professionistico di tennis maschile giocato sulla terra rossa, che faceva parte dell'ATP Challenger Tour 2010. Si è giocato a Buenos Aires in Argentina dal 22 al 28 novembre 2010.

Partecipanti

Teste di serie

 Ranking al 15 novembre 2010.

Altri partecipanti
Giocatori che hanno ricevuto una wild card:
  Guillermo Bujniewicz
  Diego Schwartzman
  Marco Trungelliti
  Agustín Velotti

Giocatori passati dalle qualificazioni:
  Rafael Camilo
  Maximiliano Estévez
  Alejandro Fabbri
  Jonathan Gonzalia
  Rodrigo Guidolin (Lucky Loser)

Campioni

Singolare 

 Diego Junqueira ha battuto in finale  Juan Pablo Brzezicki, 6–2, 6–1

Doppio 

 Carlos Berlocq /  Brian Dabul hanno battuto in finale  Andrés Molteni /  Guido Pella, 7–6(4), 6–3

Collegamenti esterni 

 

ATP Challenger Tour 2010